Miejscowości w USA:
 Glen – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Alcorn
 Glen – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Glen (ang. Glen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Glen (ang. Glen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Glen (ang. Glen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Glen (ang. Glen Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds